Сент-Марі́-Утр-л'О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на захід від Парижа, 55 км на південний захід від Кана.

Історія 
До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки

Посилання 

 Сент-Марі-Утр-л'О на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-Утр-л'О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Кальвадос